

Onomastica
 Canzio – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Alfonso Canzio – sindacalista italiano
 Decio Canzio – fumettista italiano
 Giovanni Canzio – presbitero, fisico, teologo e filosofo scolastico polacco
 Mario Canzio – dirigente pubblico italiano
 Michele Canzio – architetto, scenografo e pittore italiano
 Pietro Canzio – sciatore alpino italiano
 Stefano Canzio – generale e politico italiano
 Stefano Canzio – giornalista e regista italiano

Altro
 Bivacco Ettore Canzio – bivacco situato in val Ferret